Weißer Graben oder Weißergraben steht für:

Gewässer:
 Weißer Graben (Ascherbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf zum Ascherbach (zur Amper bei Feldgeding, Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau) bis zum Olchinger See, Landkreis Fürstenfeldbrück, Bayern
 Weißer Graben (Fernitz), linker Oberlauf der Fernitz bei Fernitz (Gemeinde Schönberg), Markt Schönberg am Kamp, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Weißer Graben (Nonnengraben), linker Nebenstrang-Oberlauf zum Nonnengraben (zur Gründlach) bis in den Neunhofer Forst, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weißer Graben (Schwaigbach), (indirekter?) linker Zufluss zum Schwaigbach (zur Isar) zwischen Zengermoos, Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding und Erching, Gemeinde Hallbergmoos, Landkreis Freising, Bayern
 Weißer Graben (Spesbach), linker Zufluss zum Spesbach (zum Schwarzbach, zum Glan (Nahe) bei Hütschenhausen) bei Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Weißer Graben (Wölpe), linker Zufluss des Alpe-Wölpe-Umfluters und dessen anschließender Unterlaufname bis zur Wölpe (Aller) vor Rethem, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Weißer Graben (Zarow), rechter Oberlauf der Zarow bis nahe Ferdinandshof, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Weißergraben (Schwarzbach), linker Zufluss zum Schwarzbach (zum Glan (Nahe) bei Hütschenhausen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz) bei dessen Wohlplatz Olenkorb

Naturschutzgebiete:
 Weißer Graben (Naturschutzgebiet), Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen

Siehe auch:
 Weißer Bach, Zufluss zum Ammersee, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern